Thynias bezeichnet mehrere Orte in der antiken Geographie:

 Thynias, ein Hafen in der Propontis und der umliegende Küstenstrich, heute İğneada in Ostthrakien
 Thynias Promontorium, Kap bei der gleichnamigen Stadt, heute İğneada Burnu bei İğneada
 Thynias Insula (auch Apollonia und Daphnousia genannt), Kefken Adası bei Kefken, etwa 20 km nordöstlich von Kandıra in der Türkei
 ein auf einen dortigen Bischofssitz zurückgehendes Titularbistum, siehe Titularbistum Daphnusia